Megathyrididae är en familj av armfotingar. Megathyrididae ingår i ordningen Terebratulida, klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Megathyrididae 25 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Megathyrididae